Allmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Allmaier (* 2003), österreichische Rennrodlerin
 Michael Allmaier (* 1969), deutscher Redakteur und Autor